У Дрогобичі в різний час діяли гімназії: 
 Дрогобицька державна гімназія імені Франца Йосифа I
 Дрогобицька приватна українська гімназія